Jason Davis (acteur, 1982), Amerikaans acteur, o.m. bekend door een rol in Prison Break
 Jason Davis (acteur, 1984), Amerikaans acteur, o.m. bekend door een stemrol in Recess